Камиль Нуруллаевич Рамазанов (18 мая 1981 года, г. Чарджоу, современный Туркменистан) — российский учёный. Президент Академии наук Республики Башкортостан (с 2022 г., в 2021—2022 году — и. о.). Доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился 18 мая 1981 года в туркменском городе Чарджоу (современный Туркменабад).

Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) по специальности «машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов».

По завершении остался в альма-матер. За 11 лет прошёл путь на кафедре технологии машиностроения УГАТУ от ассистента до профессора. В 2006-ом году ассистент, в 2008—2010 годах — старший преподаватель, в 2010—2017 годах — доцент, с 2017-ого года — профессор (по совместительству).

В 2017—2020 годах — директор Института авиационных технологий и материалов УГАТУ (по совместительству).

В 2020—2021 годах — проректор по инновационной деятельности УГАТУ.

В 2021—2022 году — и. о. президента Академии наук Республики Башкортостан.

27 мая 2022 года на общем собрании Академии наук Республики Башкортостан единогласным решением избран президентом Академии.

Библиография

Диссертации 
 Рамазанов, Камиль Нуруллаевич. Высокотемпературное ионное азотирование конструкционных и инструментальных сталей в тлеющем разряде с полым катодом : диссертация … кандидата технических наук : 05.16.01 / Рамазанов Камиль Нуруллаевич; [Место защиты: ИФПМ СО РАН]. — Уфа, 2009. — 152 с.
 Рамазанов, Камиль Нуруллаевич. Исследование структурно-фазовых превращений и свойств поверхностных слоев сталей при ионном азотировании в тлеющем разряде низкого давления : диссертация … доктора технических наук : 05.16.01 / Рамазанов Камиль Нуруллаевич; [Место защиты: Ин-т физики прочности и материаловедения СО РАН]. — Томск, 2016. — с.

Монографии 
Ионное азотирование сталей в тлеющем разряде низкого давления [Текст] : [монография] / [К. Н. Рамазанов, Р. Д. Агзамов, В. В. Будилов и др.]. — Москва : Инновационное машиностроение, 2016. — 334 с.

Ссылки 
 http://www.anrb.ru/blog/alias/ramazanovkn профиль
 https://www.ugatu.su/news/get/kamil-ramazanov-izbran-prezidentom-akademii-nauk-bashkortostana/ пресс-релиз

Доктора технических наук
Преподаватели Уфимского государственного авиационного технического университета
Выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета